Іванський (значення)

 Іванський Любомир Михайлович (* 1983) — український футболіст, захисник.
 Іванський Роман Іванович (* 1945) — український баяніст, лауреат Шевченківської премії 1985 року, заслужений артист УРСР.

 Іванський — село в Шуменській області Болгарії.